Перемишльська вулиця — вулиця у деяких населених пунктах України.

 Перемишльська вулиця — вулиця в місті Мостиська Львівської області.
 Перемишльська вулиця — вулиця в місті Самбір Львівської області.

 Перемишльська вулиця — зникла вулиця в місті Київ, існувала в місцевості Вітряні гори.

Вулиці